Лос Карденас има више значења:

 Лос Карденас, Марсијал Карденас Виљастриго (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Карденас, Чачава (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Карденас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Карденас (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Карденас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Карденас (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику